O Tiradentes Atlético Clube foi um clube brasileiro de futebol, da cidade de Teresina, no Estado do Piauí.

Estaduais 
  Campeonato Piauiense de Futebol: 5 vezes (1924 - LPST, 1925 - LPST, 1926 - LPST, 1927 - LPST, 1928 - LPST).

Clubes de futebol do Piauí